Landkreis Friedland steht für:

 Landkreis Bartenstein (Ostpr.), einen Landkreis in Ostpreußen
 Landkreis Friedland (Isergebirge), einen Landkreis in Böhmen